Gladius est un terme latin qui à l'origine désignait le glaive. Par extension il désigne aussi :

 Gladius (ou plume), un organe corné dans le manteau de certains céphalopodes, les espèces appelées calmars et certaines pieuvres ;
Gladius, un jeu vidéo sorti en 2003 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube ;
 Suzuki SFV650 Gladius, une moto de la marque Suzuki ;
 Gladius, une entreprise québécoise de jeux de société. Elle en produit plus de 600 000 par année et ses produits sont distribués au Canada et en France. L'entreprise fait affaires avec des compagnies telles que Disney, Mattel, Marvel, Nickelodeon. Elle produit aussi des jeux pour des émissions télévisuelles québécoises pour les chaînes généralistes V, Radio-Canada et TVA ;
 Gladius, une revue espagnole éditée par l'Institut d'Histoire  du CSIC, indexée par Web of Science et Scopus, et qui publie des articles de polémologie et d'histoire militaire, de la préhistoire au , en Europe, dans l'Amérique coloniale et dans le monde musulman.

Notes et références